Хайтс, Те-Хайтс (; ) может означать:

  — район в Джерси-Сити (Нью-Джерси, США).
  — ряд школ в разных странах.

Как часть топонима 
США
  — поселение в Калифорнии.
  — городок в Мэриленде.
  — ряд названий.
  — город в Мэриленде.
 :
 Краун-Хайтс — район Бруклина (Нью-Йорк)
  — поселение в штате Нью-Йорк.
  — городок в Мэриленде.
  — городок в Мэриленде.
 Стерлинг-Хайтс — город в Мичигане.
  — городок в Мэриленде.
  — район Хьюстона (Техас).
  — город в Огайо.
Разные страны, ряд топонимов
 Вашингтон-Хайтс

Heights, The Heights 
 Heights — британская музыкальная группа (2009—2014).
  — газета Бостонского колледжа (изд. с 1919).

См. также 
 Хайт
 Хейтс
 Hawthorne Heights
 Wuthering Heights